Luke Smith peut faire référence à :

 Luke Smith, un personnage de la série télévisée The Sarah Jane Adventures
 , employé et développeur de jeu à Bungie
  réalisateur, membre du groupe britannique Clor
 , claviériste britannique
 , ancien joueur de tennis australien
  (1990-), joueur australien de volley-ball
 Luke Smith, maire de Logan City dans le Queensland en Australie (2016-)

Source de la traduction 

Homonymie de personnes